Trachtenberg:
 Jakow Trachtenberg
 Michelle Trachtenberg
 Maksymilian Trachtenberg